Ро́зов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 Розов, Александр Александрович (род. 1963) — писатель-фантаст, автор утопического цикла о Меганезии, пропагандист идей карианства.
 Розов, Алексей Васильевич (1843 — после 1916) — историк, профессор Киевской духовной академии.
 Розов А. И. — псевдоним И. М. Розета

В 
 
 Розов, Василий Павлович (1834—1867) — русский офтальмолог.
 Розов, Виктор Сергеевич (1913—2004) — русский драматург и сценарист.
 Розов, Владимир Алексеевич (1876—1940) — российский и украинский лингвист, педагог, русист.

Г 
 Розов, Григорий Михайлович (1808—1853) — маньчжуровед, перевёл на русский язык Историю Цзинь.

И

К 
 Розов, Константин Васильевич (1874—1923) — Великий Архидиакон Русской православной церкви.

Л 
 Розов, Лев Данилович (1896—1969) — советский геолог, профессор Киевского университета, заведующий отдела минерального сырья Комитета по геологии при Cовете министров СССР.

М 
 Розов, Михаил Александрович (1930—2011) — советский и российский философ, гносеолог и методолог, доктор философских наук, профессор.
 Розов, Михаил Петрович (1889—1941) — священник Русской православной церкви, священноисповедник.

Н

С 
 Розов, Самуил Израилевич (1900—1975) — израильский архитектор.

Псевдоним 
 Ив. Розов — псевдоним поэта Ивана Алексеевича Майкова.



Примечания